Trigonostoma är ett släkte av snäckor. Trigonostoma ingår i familjen Cancellariidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Trigonostoma